Mondial kan syfta på:

 Mondial – ett konstruerat språk avsett som världsspråk
 Mondial (bokförlag) – ett svenskt bokförlag
 Mondial (musikgrupp) – en svensk indiemusikgrupp från Malmö
  Mondial Australian Women's Hardcourts – tidigare namn på en tennisturnering i Australien